Jonathan Homer Lane (1819-1880) est un astrophysicien américain.
 Jonathan Homer Lane (1875-1925) est un éducateur américain.